Sira steht für:
 as-Sīra an-Nabawīya, islamische Biografie des Propheten Mohammed
 Sīra, islamische Bezeichnung für „Verhaltens- und Lebensweise“, siehe Sunna#Sunna, Sīra und Hadith im nachkoranischen Gebrauch
 SIRA (Datenbank), ein Datenbanksystem des Ministeriums für Staatssicherheit der damaligen DDR
 Sira (Sprache), eine Bantu-Sprache
 Sira (Vorname), internationaler, seltener weiblicher Vorname
 Sira (2011), Schweizer Kinofilm von Sandra Gysi
 Sira (2023), Film von Apolline Traoré
 Sira (Musikmanagement), spanisches Eventunternehmen
 SIRA (Sängerin), spanische Sängerin
 Sira (Yacht), eine 8mR-Regattayacht des norwegischen Königs Harald V.

Geografie:
 Sira (Flekkefjord), ein Ort in Süd-Norwegen im Fylke Agder
 Sira (Fluss), ein Fluss in Süd-Norwegen im Fylke Agder
 Sira (Karnataka), ein Ort im indischen Bundesstaat Karnataka
 Sira (Indien), eine ehemalige Provinz in Indien
 Sirá, Gemeinde in Tschechien 

Sira ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Ben-Sira (1927–2016), israelischer Schauspieler und Unterhaltungskünstler

SIRA ist die Abkürzung für:
 Simulationssystem für Rahmenübungen, ein Gefechtsübungssimulationssystem der Bundeswehr
 System zur Informationsrecherche der Hauptverwaltung Aufklärung

Siehe auch:
 Sirah
 Syra

Abkürzung